Palmisano è un cognome italiano e può riferirsi a:

 Antonella Palmisano (1991) – atleta italiana
 Marcello Palmisano (1940-1995) – giornalista italiano
 Paolo Palmisano (1889-1966) – politico italiano
 Samuel J. Palmisano (1951) – dirigente d'azienda statunitense
 Vincent Luke Palmisano – politico statunitense